Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo da due anni, ma sono stati sconfitti al primo turno da Robert Lindstedt e Frances Tiafoe.

In finale Alexander e Misha Zverev hanno sconfitto Austin Krajicek e Artem Sitak con il punteggio di 2-6, 7-64, [10-5].

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)

Qualificati 

  Peter Gojowczyk /  Kevin Krawietz (primo turno)

Lucky loser 

  Hans Hach Verdugo /  Ante Pavić (primo turno)

Wildcard 

  Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

  Nicholas Monroe /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Taylor Fritz /  Ryan Harrison (ritirati)

  Luca Margaroli /  Andrea Vavassori (ritirati)

Qualificati 

  Peter Gojowczyk /  Kevin Krawietz

Lucky loser 

  Hans Hach Verdugo /  Ante Pavić

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019